Conquesta de Barshiluna, conquesta del Regne Franc.
 Setge de Barcelona (827) an la Revolta d'Aissó
 Destrucció de Barcelona, en les Guerres amb el Califat de Còrdova (985)
 Batalla naval de Barcelona (1359), en la Guerra dels Dos Peres (9 - 11 de juny de 1359)
 Guerra Civil Catalana:
 Setge de Barcelona (1462)
 Setge de Barcelona (1465)
 Setge de Barcelona (1472)
 Guerra dels Segadors:
 Batalla de Montjuïc (1641) 26 de gener de 1641.
 Batalla naval de Barcelona (1642), 1 al 3 de juliol de 1642.
 Setge de Barcelona (1652) octubre de 1651 al 13 d'octubre de 1652.
 Guerra dels Nou Anys: Bombardeig de Barcelona (1691), 10 i 11 de juliol de 1691.
 Guerra de Successió Espanyola:
 Desembarcament de Barcelona, 27 al 31 de maig del 1704.
 Batalla de Montjuïc (1705), 13 al 17 de setembre del 1705.
 Setge de Barcelona (1705), 14 de setembre al 9 d'octubre del 1705.
 Setge de Barcelona (1713-1714), 25 de juliol de 1713 a l'11 de setembre de 1714.
 Combat del Convent de Santa Madrona, 10 de setembre de 1713.
 Atac a Can Navarro, 19 d'octubre de 1713.
 Batalla naval de Barcelona (1714), 24 de febrer de 1714.
 Batalla del Convent dels Caputxins 17 de maig de 1714.
 Atac a la primera paral·lela 13 de juliol de 1714.
 Batalla del Baluard de Santa Clara 13 i 14 d'agost de 1714.
 Guerra del Francès: Bloqueig de Barcelona, 2 de setembre al 17 de desembre de 1808.
 Guerra Civil espanyola:
 La Batalla de Barcelona (1936), revolta militar contra la democràcia el 19 de juliol de 1936.
 Batalla per Barcelona, 23 de desembre de 1938 al 26 de gener de 1939.

Vegeu també 
 Setge de Barcelona
 Bombardeig de Barcelona
 Batalla naval de Barcelona